Matache este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Delia Matache (n. 1982), cântăreață română
 Florin Matache (n. 1982), jucător român de fotbal
 Ica Matache (n. 1934), actriță română
 Ion Matache (1905-1957), violonist și cântăreț român
 Măriuca Matache (n. 1924), solistă de muzică populară și lăutărească

Nume de familie românești